Tjurina ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Pawlowna Tjurina (* 2010), russische Musikerin und Balalaika-Spielerin
 Galina Nikolajewna Tjurina (1938–1970), russische Mathematikerin
 Ljubow Nikolajewna Tjurina († 2015), sowjetische Volleyballerin